Корде́ро ( — «барашек»):

Персоналии

Фамилия 
 Кордеро, Виктор (род. 1973) — коста-риканский футболист.
 Кордеро, Ник (1978—2020) — канадский актёр.
 Кордеро, Орасио (род. 1950) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Кордеро, Роке (1917—2008) — панамский композитор.
 Кордеро, Рэндалл (род. 1996) — коста-риканский футболист.
 Кордеро, Себастьян (род. 1972) — эквадорский кинорежиссёр и сценарист.
 Кордеро, Франчи (род. 1994) — доминиканский бейсболист.
 Кордеро, Хоакин (1923—2013) — мексиканский актёр.
 Кордеро, Хосе Луис (род. 1948) — мексиканский актёр театра и кино и певец.
 Кордеро, Хуан (1824—1884) — мексиканский художник.
 Кордеро, Хулен (род. 2001) — коста-риканский футболист.

Составная фамилия 
 Кордеро ди Монтедземоло, Лука (род. 1947) — итальянский бизнесмен.
 Кордеро Креспо, Луис (1833—1912) — эквадорский поэт, политик, дипломат, президент страны (1892—1895).
 Кордеро Ланца ди Монтедземоло, Андреа (1925—2017) — итальянский кардинал и ватиканский дипломат.

Другое 
 «Кордеро» — одно из названий стадиона «Либертадорес де Америка» в Аргентине.